Fölsche ist der Familienname folgender Personen:

 Evgenia Fölsche (* 1983), russische Pianistin
 Herbert Fölsche (* 1937), deutscher Fußballspieler